Osiedle Przy Kaszowniku w Toruniu – pierwsze osiedle mieszkaniowe wybudowane po II wojnie światowej w Toruniu.

Lokalizacja 
Osiedle znajduje się w południowej części dzielnicy Mokre, ograniczone od północy ul. Grudziądzką, od wschodu ul. Jagiellońską, od południa ul. Przy Kaszowniku, zaś od zachodu ul. Przy Rynku Wełnianym.

Ulice 
Do głównych ulic przecinających lub stanowiących granice osiedla zaliczyć należy: Czarnieckiego, Grudziądzką, Jagiellońską, Przy Kaszowniku oraz Przy Rynku Wełnianym.

Historia 

Budowę osiedla rozpoczęto w 1950 roku według projektu Miastoprojekt Poznań, a z finansowane było z funduszów miejskich. Budowę zakończono w 1956 roku reprezentacyjnym domem od ul. Grudziądzkiej. W skąd osiedla wchodziło 11 domów, z których 10 połączono w trzy małe kompleksy z podwórzami, a jeden wolno stojący najdłuższy z nich wybudowano wzdłuż ul. Czarnieckiego. Niektóre mieszkania w większości domów wyposażono w balkony lub półbalkony. Osiedle składało się z mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych z łazienką i kuchnią oraz kawalerek z dużym pokojem, ciemną kuchnią i łazienką. Część mieszkań wykupiły toruńskie zakłady pracy, np.  Apator. Na terenie osiedle znajdowało się przedszkole oraz kilka sklepów. W reprezentacyjnym bloku znajdował się fryzjer damsko-męski wraz z gabinetem kosmetycznym, sklep ogólnospożywczy, warzywno-owocowy, rzeźnicki oraz sklep wielobranżowy oferujący artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, galanterię, tekstylia, tkaniny, pasmanterię i artykuły papiernicze. Po dwóch stronach bloku znajdującego się w sąsiedztwie przedszkola funkcjonowały: sklep mleczarski i osiedlowa kawiarenka. Osiedle ogrzewane było centralnie przez własną kotłownię, a w później czasie zostało podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Od czasu oddania mieszkać do użytku były one własnością miasta, a zarządzały nimi ADM, a następnie ZGM. Wraz z wykupowaniem ich przez lokatorów na własność powstały Wspólnoty Mieszkaniowe. W latach 60. mieszkańcy z własnej inicjatywny wybudowali kilkanaście garaży przy ul. Czarnieckiego oraz kilka na podwórku znajdującym się u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Przy Kaszowniku.

Architektura 
Osiedle wybudowano w stylu socrealistycznym i jest ono sztandarowym przykładem tej architektury w Toruniu. Na szczególną uwagę zasługują, oprócz typowych dla tego stylu cech, arkady w domu przy ul. Grudziądzkiej oraz podcienia w domu stojącym prostopadle do ul. Przy Kaszowniku.

Zobacz też 
 Podział administracyjny Torunia

Przypisy 

Dzielnice i osiedla Torunia
Architektura socrealistyczna w Toruniu
Toruń